Чортановци () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2308 жителей (по переписи населения 1991 года — 1590 жителей).

Демография 
В селе Чортановци, по переписи 2002 года проживали 1875 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,0 лет (41,0 года у мужчин и 43,0 года у женщин). В селе есть 797 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,90.

Село населено главным образом сербами (по переписи населения Сербии 2002 года).

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest" 

Населённые пункты Воеводины